А́лту-Траз-уж-Мо́нтиш (; ) — экономико-статистический субрегион в Португалии. Входит в состав Северного региона. Включает в себя часть округов Вила-Реал и Браганса.

Территория — 8168 км². Население — 223 259 человек.

География 
Регион граничит:
 на севере — Испания
 на востоке — Испания
 на юге — субрегион Дору
 на западе — субрегионы Тамега, Аве, Каваду

Муниципалитеты 
Субрегион включает в себя 15 муниципалитетов:

Муниципалитеты округа Браганса 
 Алфандега-да-Фе
 Браганса
 Вила-Флор
 Вимиозу
 Виньяйш
 Маседу-де-Кавалейруш
 Миранда-ду-Дору
 Мирандела
 Могадору

Муниципалитеты округа Вила-Реал 
 Ботикаш
 Валпасуш
 Вила-Пока-де-Агиар
 Монталегре
 Мурса
 Шавиш

Крупнейшие города 
 Браганса
 Шавиш
 Мирандела

Ссылки 

Регионы Португалии